Солянка — страва, зварена на м'ясному, грибному чи рибному концентрованому розсолі.
 Солянка (сільничка) — невеликий посуд для солі, яку подають до столу.
 Солянка (Salsola) — рід рослин-галофітів, які ростуть на засолених ґрунтах.
 Солянка — міра сипких тіл; дорівнювала малій бочці, тобто 20—25 гарнцям.